Die Saison 2007/08 der Bayernliga war die 63. Spielzeit der Fußball-Bayernliga sowie die 14. und letzte als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Der Meister wurde die SpVgg Bayreuth mit zehn Punkten Vorsprung auf die zweite Mannschaft der SpVgg Greuther Fürth. Da die Bayreuther jedoch keine Lizenz für die Regionalliga erhielten, entfiel der Aufstieg für den Meister.

Durch die Einführung der 3. Liga zur Saison 2008/09 und die Ergänzung einer dritten Regionalliga-Staffel gab es einen vermehrten Aufstieg, wodurch die zweiten Mannschaften der SpVgg Greuther Fürth und des 1. FC Nürnberg, der TSV Großbardorf und der 1. FC Eintracht Bamberg in die Regionalliga aufstiegen. Da die Sportfreunde Siegen aufgrund des Antrags auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens keine Lizenz mehr für die Regionalliga Süd erhalten hatten, wurde ein weiterer Platz in der Regionalliga frei, den die zweite Mannschaft der SpVgg Unterhaching einnahm.

Die sportlichen Absteiger waren der SV Heimstetten und der FC Kempten. Über die Relegationsspiele mit den Tabellendritten der Landesliga Bayern schaffte der 1. FC Schweinfurt 05 den Klassenerhalt.

Aus den drei Staffeln der Landesliga Bayern stiegen der FSV Erlangen-Bruck, die zweite Mannschaft des FC Ingolstadt 04, der VfL Frohnlach, der TSV Buchbach, der SV Seligenporten und die Würzburger Kickers als jeweilige Staffelsieger und Vizemeister auf. Über die Relegationsspiele qualifizierte sich der TSV Rain a. Lech als siebter Aufsteiger. Die Bayernliga spielte in der folgenden Saison mit 19 Mannschaften.

Der Torschützenkönig wurde Peter Heyer vom 1. FC Eintracht Bamberg mit 19 Treffern.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegationsrunde zur Bayernliga 
Der Tabellen-16. der Bayernliga sowie die Drittplatzierten der drei Staffeln der Landesliga Bayern spielten nach Beendigung der Saison im K.O.-System zwei weitere Plätze in der Bayernliga aus.

In den Spielen trafen in Bayreuth der Bayernliga-Vertreter 1. FC Schweinfurt 05 auf den Dritten der Landesliga Staffel Mitte, die DJK Vilzing, und die Landesliga-Dritten der Staffeln Nord, der SV Friesen, und Süd, der TSV Rain a. Lech, in Schwabach aufeinander. Durch die Siege waren der TSV Rain a. Lech somit der siebte Aufsteiger in die Bayernliga, während Schweinfurt den Klassenerhalt schaffte.

|}

Weblinks 
 Bayernliga 2007/08 bei kicker.de

200708
Fußballsaison 2007/08